GameCoder Studios (fundada como GC Studios S.A. de C.V; el 20 de noviembre de 2012 en Guanajuato, México) es un estudio de desarrollo de videojuegos centrado en la tecnología que ha creado co-desarrollos, trabajos por contrato e IP originales para plataformas como PS4, PsVita, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5, Nintendo Switch, Stadia y PC.

Videojuegos desarrollados

Videojuegos en colaboración y/o trabajo por encargo

Referencias 

 Sitio web oficial.

Desarrolladoras de videojuegos
Empresas de México